Окурио има више значења:

 Окурио (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Окурио (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику